Катаня́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Катанян, Арам Григорьевич (1926—1998) — советский дирижёр.
 
 Катанян, Константин Арамович (род. 1960) — российский журналист и политолог.
 Катанян, Рубен Павлович (1881—1966) — советский государственный деятель, начальник внешней разведки РСФСР.